Schizocuma är ett släkte av kräftdjur. Schizocuma ingår i familjen Nannastacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Schizocuma